Just ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Just (1859–1936), deutscher Naturheilkundler
 Alexander Just (1874–1937), deutsch-ungarischer Chemiker und Erfinder
 Barbara Just-Dahlmann (1922–2005), deutsche Juristin und Autorin
 Béla Just (1906–1954), ungarischer Schriftsteller
 Carl Gottlob Just (1771–1826), deutscher Pädagoge
 Charlotte Schreiber-Just (1914–2000), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Christiane Just (1960–2011), deutsche Grafikerin und Malerin
 Christopher Just (* 1968), österreichischer Musiker und Schriftsteller
 Cölestin August Just (1750–1822), deutscher Beamter
 Eduard Just (1846–1913), deutscher Chemiker und Fabrikant
 Elijah Just (* 2000), neuseeländischer Fußballspieler
 Emil Just (1885–1947), deutscher Generalmajor
 Ernest Just (1883–1941), US-amerikanischer Biologe
 Ernst Wilhelm Just (1865–1945), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ferdinand Just (1919–2010), deutscher Maler und Bildhauer
 Florian Just (* 1982), deutscher Eiskunstläufer
 Gabriele Just (* 1936), deutsche Schachspielerin

 Gilbert Just (1914–1986), deutscher Politiker (SPD)
 Gunter Just (* 1936), deutscher Architekt und Politiker
 Günther Just (1892–1950), deutscher Humangenetiker
 Gustav Just (1921–2011), deutscher Journalist und Politiker
 Hanjörg Just (* 1933), deutscher Mediziner
 Hans Just (1899–1969), deutscher Chemiker
 Heinrich Wilhelm Just (1836–1896), deutscher Jurist 
 Helmut Just (1933–1952), deutscher Volkspolizist
 Heribert Just, österreichischer Tischtennisspieler
 Jan Just (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Jaroslav Just (1883–1928), böhmischer Tennisspieler
 Johanna Just (1861–1929), Gründerin und Direktorin einer Handels- und Gewerbeschule für Mädchen in Potsdam
 Josias Just (* 1953), Schweizer Komponist
 Johannes Just (1939–2017), deutscher Kunsthistoriker
 Karl Gottlob Just (1734–1792), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Zittau
 Karsten Just (* 1968), deutscher Leichtathlet
 Katja Just, deutsche Schriftstellerin und Kommunalpolitikerin
 Katrin Just (* 1967), deutsche Juristin und Richterin
 Klaus Just (* 1964), deutscher Leichtathlet
 Konrad Just (1902–1964), österreichischer Ordensgeistlicher
 Leo Just (1901–1964), deutscher Historiker
 Leopold Just (1841–1891), deutscher Botaniker
 Lorenz Just (* 1983), deutscher Islamwissenschaftler und Schriftsteller
 Luc Letellier de Saint-Just (1820–1881), kanadischer Politiker
 Manfred Just (* 1934), deutscher Rechtswissenschaftler
 Manuel Just (* 1978), deutscher Bürgermeister und Kommunalpolitiker
 Martin Just (* 1930), deutscher Musikwissenschaftler
 Maxi Just (* 1994), deutsche Skeletonpilotin
 Maximilian Just (* 2002), deutscher Volleyballspieler
 Otto Just (1854–1931), deutscher Ministerialbeamter
 Otto Just (Politiker) (* 1883), sudetendeutscher Kaufmann und Kommunalpolitiker
 Otto Heinrich Just (1922–2012), deutscher Anästhesiologe
 Robin Just (* 1987), deutsch-slowakischer Eishockeyspieler
 Rudolf Just (1877–1948), deutscher Kuranstaltbesitzer
 Stephan Just (* 1979), deutscher Handballspieler
 Theodore Just (1886–1937), britischer Mittelstreckenläufer

 Tobias Just (* 1970), deutscher Volkswirt
 Tom Just (Thomas Weymess Just; * 1942), neuseeländischer Ruderer 
 Vladimír Just (* 1946), tschechischer Theater- und Literaturkritiker, Autor und Schauspieler
 Walter Just (1921–2012), österreichischer Unternehmer
 Wilhelm August von Just (1752–1824), sächsischer Diplomat
 Wolf-Dieter Just (1941–2019), deutscher ev. Theologe

Siehe auch 

 Just Schweiz, Schweizer Kosmetikhersteller
 Justus
 Saint-Just

Weblinks 
 Just bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym